Partzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Partzsch (1905–1973), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Dieter Partzsch (1934–2014), deutscher Geograph
 Frank Partzsch (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Hans Partzsch (1930–2012), deutscher Konteradmiral der Volksmarine
 Janine Partzsch (* 1982), deutsche Fußballspielerin
 Jörg Partzsch (* 1964), deutscher Musiker, Pädagoge und Komponist
 Klaus Partzsch (1930–1995), deutscher Journalist, Lokalredakteur unter dem Pseudonym: Klapa
 Kurt Partzsch (1910–1996), deutscher Ingenieur und Politiker (SPD)
 Lena Partzsch (* 1978), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Maren Partzsch (* 1959), deutsche Übersetzerin und Buchautorin
 Richard Partzsch (1881–1953), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Partsch